Лю Фу — китайский писатель эпохи Сун.
 Лю Фу — цы-ши округа Янчжоу.
 Лю Фу (более известный как Лю Бань-нун; 1891—1934) — китайский поэт и лингвист.